A Jari Kurri-trófea egy díj a finn jégkorongbajnokságban (Liiga), amit a rájátszás legértékesebb játékosának ítélnek oda. A trófeát a legendás finn jégkorongozóról, Jari Kurriról nevezték el. A 2005–2006-os szezonban még a szurkolók szavazatai alapján ítélték oda a trófeát, a következő szezonban ezt a módszert eltörölték. A trófeát azonnal a rájátszás döntője után adják át.

A díjazottak

Források
A díjazottak listája a Liiga hivatalos oldalán
A díjazottak listája

SM-liiga trófeák